Jméno a příjmení Jan Kysela nosí více osobností:

 Jan Kysela (právník) (* 1974) – český právník, vysokoškolský pedagog
 Jan Kysela (fotbalista) (* 1985) – český fotbalový útočník